Аникеевка — деревня в Хлевенском районе Липецкой области, входит в состав Дмитряшевского сельсовета. 

Расположена на шоссе Хлевное—Тербуны.

Население

Улицы 
 Аникеевская ул.

Примечания 

Населённые пункты Хлевенского района